Les Championnats du monde de roller in line hockey IIHF 2006 sont les  championnats organisés par la Fédération internationale de hockey sur glace. Ils se déroulent à Budapest en Hongrie.

Sélections

Division élite

Groupe A

Groupe B

Division I

Groupe C

Groupe D

Tour de qualification 

Autriche et Slovénie en élite, Hongrie et Royaume-Uni en division 1.

Séries éliminatoires Division élite

Séries éliminatoires Division I

Classement

Références

Voir aussi 

IIHF 2006
Roller in line hockey
Roller in line hockey
Sport en Hongrie en 2006
Sport en juillet 2006